Dorfkirche Riesdorf steht für
 Dorfkirche Riesdorf (Südliches Anhalt) im Ortsteil Riesdorf der Stadt Südliches Anhalt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Riesdorf (Niederer Fläming) im Ortsteil Riesdorf der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg